En tonande velar klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven g i ”gap”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande velara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är velar, vilket betyder att den uttalas genom att tungryggen trycks mot mjuka gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Varianter

Förekomst 
I svenska liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonande velara klusilen som g. Dock uttalas g inte alltid som en tonande velar klusil.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med г. På grekiska skrivs den med γ.

Fonetik
Konsonantljud